

Astronomia
 8163 Ishizaki – asteroide della fascia principale

Persone
 Noboru Ishizaki – ammiraglio giapponese
 Stefan Ishizaki – ex calciatore svedese
 Takumi Ishizaki – cestista giapponese